Чемпіонат Мальти з футболу 2015—2016 () — 101-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул у 23 раз здобула Валетта.

Клуби 

Джерело: Scoresway

Підсумкова таблиця (регулярний сезон)

Результати

Турнірна таблиця (другий етап) 

 
 

  
 

 

Примітки: 
1. Клуб Сліма Вондерерс переміг у Кубку Мальти з футболу 2015—2016, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 через невидачу ліцензії УЄФА для участі в єврокубках.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2015—2016
Мальта
Мальта